Ву́лиця Макси́ма Залізняка́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Бар.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Бердичів.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Берислав.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Бершадь.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Брянка.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Буча.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Винники.
 Вулиця Залізняка — вулиця в смт Голованівськ.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Дунаївці.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Знам'янка.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в смт Ірдинь.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Кам'янське.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Залізняка — вулиця в місті Корець.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Новомосковськ.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Первомайськ
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Залізняка — вулиця в місті Пустомити.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Залізняка — вулиця в місті Радивилів.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Умань, Черкаська область.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Христинівка.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Черкаси
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Чигирин.
 Вулиця Максима Залізняка — вулиця в місті Шепетівка.

Провулок Максима Залізняка 

 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Житомир.
 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Кропивницький.
 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Новомосковськ.
 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Умань.
 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Хмельницький.
 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Христинівка.
 Провулок Максима Залізняка — провулок в місті Шепетівка.

Див. також 
 Площа Музейна